Norrgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrgadden, Larsmo, Österbotten, 
 Norrgadden (Jomala, Åland), 
 Norrgadden, Nagu, Åboland,